Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Guangzhou International Women’s Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 23 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Guangzhou